Сезон КХЛ 2020/2021 — 13-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начался 2 сентября 2020 года и завершился 27 февраля 2021 года, плей-офф Кубка Гагарина прошёл в период со 2 марта по 28 апреля 2021 года.

События межсезонья

Потолок зарплат 
С сезона 2020/2021 в КХЛ устанавливаются жесткий «потолок заработных плат» 900 млн рублей и «пол заработных плат» 270 млн рублей.

Виды доходов, включаемые в «потолок» заработных плат, определены Регламентом аналогично предыдущим сезонам:

 Заработная плата;
 Индивидуальные бонусы, компенсации – в сумме, превышающей 20% от заработной платы игрока;
 Командные премии – в сумме, превышающей 20% от заработной платы всех игроков команды;
 Материальные выгоды хоккеиста от приобретения клубом для игрока недвижимого и движимого имущества, доходы в натуральной форме хоккеисту и его близким родственникам (проезд, проживание, образовательные услуги и т.п.)

Не включаются в «потолок» заработных плат»:

 Индивидуальные бонусы, компенсации расходов – в сумме, не превышающей 20% от заработной платы игрока;
 Командные премии – в сумме, не превышающей 20% от заработной платы всех игроков команды;
 Командные премии за 1-4 места по итогам второго этапа чемпионата КХЛ;
 Индивидуальные премии за попадание в тройку лучших игроков в Лиге;
 Доходы игроков, заявленных за МХЛ и в возрасте 21 год и моложе, заявленных за основную команду и в числе командированных;
 Доходы хоккеиста во время нахождения в списке травмированных с датой выздоровления не ранее 1 мая;
 Питание хоккеистов, спортивный инвентарь.

Изменения в составе участников 
1 апреля 2020 года стало известно, что ХК «Адмирал» из Владивостока не будет выступать в сезоне 2020/21. Министерство спорта Приморского края приняло решение перенаправить средства, предусмотренные на финансирование ХК «Адмирал», в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте министерства физической культуры и спорта Приморского края.

«В Континентальной хоккейной лиге команда Адмирал от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодёжные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа», — говорится в опубликованном пресс-релизе. 2 апреля эту информацию подтвердил официальный сайт КХЛ.

Изменения в составе конференций и дивизионов 
В межсезонье, нижегородское «Торпедо» из Дивизиона Тарасова Западной конференции, перешло в Дивизион Харламова Восточной конференции КХЛ. ХК «Сибирь» из Новосибирска в межсезонье из Дивизиона Харламова Восточной Конференции, перешла в Дивизион Чернышёва Восточной Конференции КХЛ 2020/21.

Тренерские перестановки

Изменение размеров площадок 
В межсезонье несколько клубов изменили размеры площадок. Локомотив, Йокерит, Салават Юлаев, Трактор перешли на «финскую» площадку (шириной 28 метров).  
Всего на "финских" площадках будут выступать 15 клубов: ЦСКА, Йокерит, Спартак, Автомобилист, Авангард, Металлург Мг, Динамо Минск, Сибирь, Ак Барс, Нефтехимик, Витязь, Северсталь, Локомотив, Салават Юлаев, Трактор. 
5 клубов будут играть на площадках шириной 26 метров: Сочи, СКА, Динамо Москва, Барыс, Амур.

Изменения в регламенте 
Казахстанские хоккеисты официально больше не считаются легионерами в Континентальной хоккейной лиге.

Предсезонные турниры с участием команд КХЛ 
Все результаты представлены в соответствии с трёхочковой системой независимо от формата проведения турнира.

Клубы

Регулярный чемпионат

Кубок Открытия 
В матче за Кубок Открытия КХЛ сезона 2020/21 встретились московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». Матч состоялся 2 сентября 2020 года в Москве.

Матч звёзд 
Матч всех звёзд в сезоне 2020/21, должен был пройти в Риге в январе 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса он не состоится.

Технические результаты 
 3 сентября финский «Йокерит» не явился на первый матч сезона с минским «Динамо», за что ему было засчитано техническое поражение.
 22 сентября 2020 года, ярославский «Локомотив» не явился на матч с командой «Куньлунь Ред Стар» из-за случаев заражения коронавирусом в ярославском клубе, за что ему было засчитано техническое поражение.
 24 сентября рижское «Динамо» отказалось играть с московским «Динамо», за это клубу из Риги засчитали техническое поражение.
12 ноября 2020 года, рижскому «Динамо» засчитали два технических поражения, с «Витязем» (17 октября) и магнитогорским «Металлургом» (19 октября).

Турнирное положение команд

По конференциям

По дивизионам

Чемпионат 

 И — игры, В — победы в основное время, ВО — победы в овертайме, ВБ — победы по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, ПО — поражения в овертайме, П — поражения в основное время, Ш — забитые-пропущенные шайбы, ± Ш — разница забитых-пропущенных шайб, О — набранные очки
Полужирным шрифтом выделены команды, обеспечившие себе место в плей-офф. 
Курсивом выделены клубы, лишившиеся шансов на попадание в плей-офф. 
Полужирным курсивом выделены команды, занявшие первое место в своём дивизионе.

Правила классификации:
Статья 14. Определение результатов и мест команд на Первом этапе Чемпионата
1. Места команд в Дивизионах, Конференциях и Общей таблице Чемпионата определяются по сумме очков, набранных во всех Матчах Первого этапа Чемпионата.

2. Для определения текущего и окончательного распределения мест между командами в Дивизионах, в Конференциях и в Общей таблице Чемпионата в случае равенства очков у двух или более команд преимущество получает команда:
 − 2.1. Имеющая большее количество побед в основное время во всех Матчах Первого этапа;
 − 2.2. Одержавшая большее количество побед в овертаймах во всех Матчах Первого этапа;
 − 2.3. Одержавшая большее количество побед в сериях бросков, определяющих победителя Матча, во всех Матчах Первого этапа;
 − 2.4. Имеющая лучшую разность заброшенных и пропущенных шайб во всех Матчах Первого этапа;
 − 2.5. Имеющая большее количество заброшенных шайб во всех Матчах Первого этапа
Примечание. Указанные выше критерии применяются последовательно;
 − 2.6. При равенстве всех вышеперечисленных показателей распределение мест между командами определяется жребием.
3. В официальных таблицах Конференций команды, занимающие первые места в Дивизионах, располагаются на первом и втором местах в зависимости от количества набранных очков во всех Матчах Первого этапа Чемпионата в порядке убывания спортивных результатов.

Плей-офф

Статистика

Лучшие игроки по неделям

Лучшие игроки по месяцам

Статистика игроков

Достижения

Сентябрь 
9 сентября нападающий Найджел Доус провел 500 матч в регулярных чемпионатах
15 сентября 29-летний нападающий СКА Антон Бурдасов установил Рекорд КХЛ. Он стал первым хоккеистом в истории Лиги, который сумел забросить шайбу в 6 первых матчах подряд со старта сезона.
17 сентября Данис Зарипов сделал 300-ю передачу в регулярных чемпионатах

Октябрь 
4 октября нападающий Вадим Шипачев провел 600 матч в регулярных чемпионатах
12 октября нападающий Даниил Тарасов набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах
19 октября нападающий Егор Миловзоров провел 600 матч в регулярных чемпионатах
26 октября нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин набрал 900-е очко в КХЛ.
28 октября нападающий Вадим Шипачев отдал 400-ю передачу в регулярных чемпионатах
29 октября нападающий Сергей Широков провел 500-й матч в регулярных чемпионатах

Ноябрь 
14 ноября нападающий Салавата Юлаева Никита Сошников набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах
19 ноября нападающий Ак Барса Данис Зарипов провел 600-й матч в регулярных чемпионатах
19 ноября нападающий Ак Барса Стефан Да Коста набрал 200-е очко в регулярных чемпионатах
21 ноября нападающий Динамо Рига Кристапс Сотниекс провел 600-й матч в регулярных чемпионатах
22 ноября нападающий Салавата Юлаева Сакари Маннинен набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах
24 ноября нападающий Йокерита Брайан О'Нилл набрал 200-е очко в регулярных чемпионатах
28 ноября нападающий Салавата Юлаева Тему Хартикайнен набрал 300-е очко в регулярных чемпионатах
29 ноября нападающий Ак Барса Джастин Азеведо провел 400-й матч в регулярных чемпионатах

Декабрь 
1 декабря нападающий Металлурга Сергей Мозякин отдал 400-ю передачу в регулярных чемпионатах
23 декабря нападающий "Торпедо" Михаил Варнаков достиг отметки в 400 очков в рамках КХЛ.
28 декабря нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах
30 декабря нападающий рижского «Динамо» Дзиеркалс оформил хет-трик Горди Хоу
30 декабря нападающий нижегородского "Торпедо" провёл 100-й матч в КХЛ.

Январь 
3 января нападающий Салавата Юлаева Григорий Панин получил 900-ю штрафную минуту в регулярных чемпионатах
3 января нападающий Авангарда Илья Ковальчук провел 300-й матч в регулярных чемпионатах
7 января нападающий Авангарда Илья Каблуков провел 600-й матч в регулярных чемпионатах
8 января нападающий московского ЦСКА Марио Кемпе, в матче с "Нефтехимиком",  оформил свой первый хет-трик в КХЛ.
16 января Михаил Пашнин провёл 500-й матч в регулярных чемпионатах
21 января нападающий Ак Барса Найджел Доус набрал 500-е очко в регулярных чемпионатах
21 января нападающий Северстали Никита Гуслистов забросил три шайбы и благодаря хет-трику, в возрасте 18 лет и 236 дней, вошёл в историю КХЛ, став самым молодым россиянином, который забросил три шайбы за один матч
23 января нападающий Динамо Рига Лаурис Дарзиньш отдал 200-ю передачу в регулярных чемпионатах
27 января нападающий Торпедо Дамир Жафяров набрал 54-е очко в сезоне и побил клубный рекорд Михаила Варнакова-старшего, который держался почти 40 лет.
27 января нападающий Северстали Никита Гуслистов был назначен капитаном команды в матче против СКА, став, в возрасте 18 лет и 242 дней, самым молодым капитаном в истории КХЛ

Февраль 
7 февраля защитник Салавата Юлаева Григорий Панин набрал 100-е очко в регулярных чемпионатах
7 февраля нападающий Авангарда Илья Ковальчук отдал 200-ю передачу в регулярных чемпионатах
27 февраля нападающий Нефтехимика Павел Порядин набрал 100-е очко в КХЛ.

Март 
 19 марта нападающий «Ак Барса» Найджел Доус провёл 600-й матч в КХЛ.
 22 марта нападающий СКА Владимир Ткачёв провёл 300-й матч в КХЛ.
 22 марта нападающий СКА Антон Бурдасов провёл 100-й матч в плей-офф КХЛ.

Апрель 
 12 апреля главный тренер ЦСКА Игорь Никитин одержал 50-ю победу в плей-офф КХЛ.
 12 апреля защитник СКА Игорь Ожиганов провёл 500-й матч в КХЛ.
 13 апреля нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук провёл 400-й матч в КХЛ.
 13 апреля нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов провёл 150-й матч в плей-офф КХЛ.
 20 апреля нападающий «Авангарда» Андрей Стась провёл 700-й матч в КХЛ и стал 11-м игроком в истории турнира, достигшим этой отметки.
 20 апреля нападающий ЦСКА Сергей Андронов провёл 100-й матч в плей-офф КХЛ.
 24 апреля нападающий ЦСКА Павел Карнаухов провёл 200-й матч в КХЛ.

Итоговое положение команд 

Примечание. Два комплекта бронзовых медалей Чемпионата КХЛ вручаются командам, потерпевшим поражение в финалах Конференций, на церемониях чествования этих команд, место, дата и время которых определяются КХЛ по предложению команд. Спортивный Регламент КХЛ (сезоны 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), статья 69.

Призы по итогам сезона

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ
 Турнирная таблица сезона КХЛ 2020/21
 Статистика игроков сезона КХЛ 2020/21

2020/2021
Спорт в России в 2020 году
Хоккейные лиги в сезоне 2020/2021